Algemeen: een walmolen;
Specifiek:
De Stadsmolen in Hulst;
Stadsmolen in het Zeeuwse Axel;
Stadsmolen in Leiden
Stadsmolen in Venlo